Русско-Балтийский вагонный завод — акционерное машиностроительное предприятие Российской империи. Первоначально завод располагался в Риге, но ввиду Первой мировой войны осенью 1915 года был эвакуирован в Тверь, Москву и Петроград.

История

Основание завода и производство вагонов 
Предприятие возникло в 1869 году как филиал немецко-голландской фирмы Van der Zypen und Charlier, производившей железнодорожные вагоны. Компания, получив в России большой заказ (500 вагонов), чтобы не платить таможенных пошлин, основала завод в Риге, на Вольмарской улице. В 1874 филиал был преобразован в Акционерное общество Русско-Балтийского вагонного завода. Пик производства приходится на 1900 год — 5513 товарных и 219 пассажирских вагонов. Завод стал одним из крупнейших машиностроительных предприятий в Российской Империи. Размещался на ул. Валмиерас (ныне — микрорайон Гризинькалнс). В 1912 году завод занимал территорию в более чем 20 га, состоял из пятидесяти цехов, капитал 9600000 рублей. Численность работников достигала четырёх тысяч человек. Акционер завода Оскар Фрейвит параллельно основал в 1895 году ещё один вагоностроительный завод — «Феникс». В 1906 году оба предприятия вошли в синдикат «Продвагон», который к 1914 году объединил в себе 14 производителей вагонов — почти 97 % всего вагонного производства Российской империи. К 1913 году контроль над РБВЗ полностью перешёл к Русско-азиатскому банку.

После русско-японской войны число заказов упало, положение компании ухудшилось. По инициативе председателя правления М. В. Шидловского было начато производство автомобилей.

Названия и организационные формы:
 Русско-Балтийский вагонный завод (РБВЗ)

Автомобильный отдел 

В 1908 году, в Риге создан автомобильный отдел. В конце 1910 года акционерное общество РБВЗ приобрела «Экипажную фабрику Фрезе и К» — российского автопроизводителя-первопроходца. Автомобили Русско-Балтийского вагонного завода были всемирно известны благодаря своим победам в престижных соревнованиях, например С.-Петербург — Монте Карло в 1912 и 1913 годах. «Руссо-Балт» стал первым автомобилем, добравшимся до вершины Везувия.
В июне 1909 года на РБВЗ был собран первый легковой автомобиль «24/30», разработанный на основе машин небольшой бельгийской фирмы «Фондю» (Fondu).

Названия и организационные формы в советское время:
 Завод № 22 им. 10-летия Октября ВСНХ, НКТП
 Русско-Балтийский автомобильный завод
 2-й автомобильный завод «Руссо-Балт» (ГАЗ-2, «Автобалт»)
 1-й автобронетанковый завод, Государственный авиационный завод № 7 (ГАЗ-7) ВСНХ
 Завод № 22 им. С. П. Горбунова НКТП, НКОП, НКАП, МАП
 п/я 747
 Казанский машиностроительный завод им. С. П. Горбунова
 Казанское авиационное ПО (КАПО) им. С. П. Горбунова
 ФГУП, ОАО «КАПО им. С. П. Горбунова»

Авиационный отдел 

В 1910 году в Риге была создана авиационная мастерская, в 1912 году перенесенная в Санкт-Петербург. Руководитель мастерской Михаил Владимирович Шидловский в апреле 1912 года принял на работу главным конструктором Игоря Ивановича Сикорского, а мастерскую преобразовали в авиационный отдел РБВЗ. Несмотря на перенос производства в Санкт-Петербург, некоторые детали самолётов продолжали изготавливать в Риге.

В 1912—1913 годах был построен ряд одномоторных самолётов, в частности бипланы С-6Б и С-10 (победители конкурсов военных самолётов в 1912 и 1913 годах), моноплан С-12, выпущенный небольшой серией, гидросамолеты-бипланы С-5а и С-10 «Гидро», принятые в небольшом количестве морским ведомством. С 1913 года создаются многомоторные самолёты. Биплан «Гранд» (известный также как «Великий Балтийский» и «Гранд-Балтийский»), оснащён двумя спаренными установками двигателей по схеме «Тандем». На первом этапе испытаний задействованы были только 2 передних двигателя, а 2 задних были резервными, в конечном итоге двигатели установили на крыле в ряд (в этой, в дальнейшем классической, компоновке самолёт получил название «Русский витязь»).

К концу 1913 года по такой же схеме был построен новый самолёт — «Илья Муромец». В начале Первой мировой войны, в декабре 1914 года, была создана эскадра «ИМ», обслуживающаяся силами завода. Формирование этого соединения тяжёлых самолётов, оснащённых бомбардировочным и стрелково-оборонительным снаряжением, было началом появления бомбардировочной авиации. В условиях военного времени, завод (изначально в Риге) освоил производство двигателей РБЗ-6 с жидкостным охлаждением мощностью 110 кВт, которые устанавливались на некоторых сериях «ИМ». Для сопровождения бомбардировщиков в 1915 году был создан двухместный самолёт РБВЗ С-16 — один из первых в классе самолётов-истребителей. Он был вооружён стационарным пулемётом с синхронизатором стрельбы. Порой дополнительно устанавливался подвижной пулемёт для стрельбы назад. Максимальная скорость 120 км/ч, потолок 3500 м.
С-17 одномоторный биплан предназначен для разведки. Для улучшения нижнего обзора имел просветы между фюзеляжем и нижним крылом (нижнее крыло крепилось на тонких лонжеронах). Выпущен в двух экземплярах в 1915 году. Оба после испытаний отправлены на фронт.

С 1911 года завод по заказу военного ведомства строил самолёты французских марок («Ньюпор», «Блерио», «Фарман»), в то время как истребители РБВЗ, хорошо зарекомендовавшие себя, были выпущены в крайне небольших количествах. Всего за период 1912—1917 годов заводом было выпущено 240 самолётов различных типов.

Названия и организационные формы в советское время:
 Завод № 23 ВСНХ, НКТП, НКОП, НКАП
 Русско-Балтийский воздухоплавательный завод АО «РБВЗ»
 Завод «Авиа-Балт»
 Петроградский государственный соединённый авиазавод (ПГСАЗ)
 Завод № 3 «Красный лётчик» ВСНХ
 Государственный авиационный завод № 3 (ГАЗ-3) «Красный лётчик» ВСНХ

Эвакуация и дальнейшая судьба завода

Рига 
Во время Первой мировой войны (осенью 1915 года) завод из Риги был эвакуирован в Москву и Петроград. Во времена первой Латвийской республики в пустом помещении бывшего завода разместились многочисленные кустарные мастерские. Со второй половины 40-х годов до начала 90-х XX века в помещениях бывшего Русско-Балтийского завода размещался 29-й военный ремонтный завод, подчинённый Центральному автомобильному управлению МО СССР. Завод занимался ремонтом тракторов и гусеничных тягачей для Советской Армии. На здании управления завода висела гранитная табличка в память выпуска первого русского автомобиля. Во времена перестройки организован кооператив, производящий прицепы к легковым автомобилям. Впоследствии кооператив принял название «Руссо-Балт».

Москва 

В 1916 году, руководство акционерного общества купило у наследников купца Павла Шелапутина для эвакуированного завода подмосковное поместье Покровское-Фили (ныне район Москвы «Фили»).
 1 июля 1917 года завод открыт под названием «Второй автомобильный завод Руссо-Балт»
 В 1918 году завод национализирован и постановлением Совета Народных Комиссаров переименован в Первый государственный бронетанковый завод.
 В 1922 году было выпущено 5 автомобилей «Руссо-Балт». В следующем году завод передан в концессию фирме «Юнкерс», начат выпуск самолётов Ю-20, Ю-21
 1 марта 1927 года концессия ликвидирована и завод переименован в «Государственный авиационный завод № 7», а вскоре в «Завод № 22 имени 10-летия Октября».
 В 1933 году заводу присвоено имя С. П. Горбунова.
 В 1941 году завод эвакуирован в Казань (ныне это Казанское авиационное производственное объединение им. С. П. Горбунова).
 В 1945 году завод был переименован в «Завод № 23».
 В 1961 году завод переименован в «Машиностроительный завод им. Михаила Васильевича Хруничева» (ныне это Государственный космический научно-производственный центр им. М. В. Хруничева). Завод производил самолёты-разведчики Р-3, Р-6, истребители И-4, ЛаГГ-3 бомбардировщики ТБ-1, ТБ-3, ДБ-А, СБ, ИЛ-4, Ту-2, Ту-4, Пе-2, М-4, 3М, пассажирские АНТ−9 и АНТ-35, тяжёлые вертолёты Ми-6 и Ми-8. С 60-х годов завод работает в ракетно-космической отрасли. Выпущено межконтинентальные баллистические ракеты УР-100, УР-200, серию ракет-носителей «Протон» для советской «лунной программы». Завод участвовал в разработке модулей Международной Космической Станции.

Петроград 
 В 1918 году авиационный отдел был национализирован.
 В 1920 году авиационный отдел был объединён с Авиационным заводом В. А. Лебедева и заводом «Гамаюн» С. С. Щетинина. Получил новое название Государственный соединённый авиационный завод № 3, позднее переименованный в «Красный лётчик». В дальнейшем название менялось ещё несколько раз: «Завод № 23», «Завод № 272». Производственный профиль сохранялся — самолёты, а впоследствии и вертолёты.
 В 1941 году отдел был эвакуирован в Новосибирск, где вошёл в состав авиазавода № 153.
 В 1958 году завод переходит на изготовление ракет противовоздушной обороны, а также ракет типа «воздух-земля».
 В 1967 году переименован в «Ленинградский Северный завод». Основным профилем завода стало производство военных ракетных комплексов С-200 и С300 ПМУ
 В 1990-х годах завод начинает параллельно выпускать разнообразную продукцию народного потребления.

Тверь 
Вагоностроительный отдел был эвакуирован в Тверь. Там он был объединён с местным Верхневолжским заводом железнодорожных материалов, который также перешёл под контроль ОАО РБВЗ. 26 октября 1918 года завод был национализирован советской властью и переименован в Тверской вагоностроительный завод. В 1931—1990 годах назывался Калининский вагоностроительный завод.

Интересен факт, что вагоностроительный завод «Феникс», основанный акционером РБВЗ, эвакуировать не удалось (хотя и существовал план эвакуации в г. Рыбинск). Ныне предприятие известно под названием «Рижский вагоностроительный завод», торговая марка «RVR».

Примечания

Литература 
 
 
 Прибалтийские русские: история в памятниках культуры. Рига: Институт европейских исследований, 2010. Ред. А. В. Гапоненко, 736 с. ISBN 978-9934-8113-2-6 — стр. 392—394

Исчезнувшие компании Латвии
Оборонно-промышленный комплекс СССР
Предприятия Российской империи
Предприятия Риги
Авиастроительные компании России
Производители вагонов
Лифляндская губерния